Franciaország
Vignale, település Haute-Corse megyében

 Olaszország
Vignale Monferrato, település Piemont régióban
Vignale, Novara városrésze

Egyéb
Vignale, autógyártásban működő olasz cég